Холодко́в — русская фамилия.

 Известные носители
 Холодков, Виктор Васильевич (1921 — ?) — советский журналист.
 Холодков, Егор Иванович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Холодков, Игорь Викторович (род. 1967) — российский режиссёр, победитель конкурса ТЭФИ 2008-го и 2009 года в номинации «Программа об истории», кинофестиваля «Русское зарубежье» 2021 года. 
 Холодков, Игорь Владимирович  (род. 1991) — белорусский футболист, нападающий.
 Холодков, Михаил Николаевич (1904—1980) — советский партийный деятель, начальник Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний, полковник.
 Холодков, Николай Дмитриевич (1906—1974) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Холодков, Серафим Михайлович (1920—2008) — советский футболист и футбольный тренер.